Lacunes steht für:

 Geertjan Lacunes (* 1947), niederländischer Sänger, bekannt als Jerry Rix
 Maroesja Lacunes (* 1945), niederländische Schauspielerin
 Tobias Lacunes (* 1920), niederländischer Sänger und Varietékünstler, bekannt als Toby Rix

Siehe auch:
 Lakune